Die SangSom 6-Red World Championship 2016 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2016/17, das vom 5. bis zum 10. September 2016 in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde. Es war die achte Austragung der 6-Red World Championship.

Titelverteidiger war der Thailänder Thepchaiya Un-Nooh. Sieger wurde zum zweiten Mal in Folge ein Spieler aus Asien: Der Chinese Ding Junhui besiegte in einem umkämpften Finale den Weltranglistenzweiten Stuart Bingham mit 8:7.

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus gespielt.

Gruppe A

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe C

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe D

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe E

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe F

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe G

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe H

Spiele

Abschlusstabelle

Hauptrunde

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 SangSom 6-Red World Championship 2016 bei der Billiard Sports Association of Thailand

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2016